Dax (stad), een stad in het Franse departement Landes
Arrondissement Dax, een arrondissement in het Franse departement Landes
DAX (automerk), een Brits sportwagenmerk
Dax (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
Honda Dax, een model van Honda
Skyteam Dax, een model van Skyteam (replica van Honda)
DAX-index, de Duitse aandelenindex
Personage uit de Star Trekserie Deep Space Nine:
Curzon Dax
Ezri Dax
Jadzia Dax